Émilien Viennet (1992-), coureur cycliste français ;
 Jacques Joseph Viennet (1734-1824), homme politique français ;
 Jean-Pons-Guillaume Viennet (1777-1868), homme politique, poète et auteur dramatique français, membre de l'Académie française, fils du précédent ;
 Louis Esprit Viennet, prêtre catholique français, frère de Jacques Joseph ;
 Louis Viennet, fondateur de l’AS Béziers, en 1911 ;
 Louis Viennet (homme politique) (1813-1881), ancien député de l'Hérault ;
 Jean-Marie Viennet, prêtre confesseur de l'abbé Pierre, écrivain, et ancien secrétaire général d'Emmaüs International.